

Anni 
 2010 (MMX in numeri romani) – anno dell'XXI secolo
 2010 a.C.
 Anni 2010 – decade

Matematica 
 2010 (numero) – numero naturale

Cinema 
 2010 - L'anno del contatto (2010) – film del 1984 diretto da Peter Hyams

Musica 
 2010 – EP degli State Champs del 2010

Astronomia 
 2010 Chebyshev – asteroide della fascia principale del sistema solare.